Bahnhof Bernau, siehe
 Bahnhof Bernau am Chiemsee
 Bahnhof Bernau (b Berlin)